Osoby o tym nazwisku:
 Naceur Bedoui – tunezyjski piłkarz
 Rami Bedoui – tunezyjski piłkarz